Mueang Chaiyaphum (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chaiyaphum, Thailanda, cu o populație de 184.921 de locuitori și o suprafață de 1.169,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 19 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 216 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chaiyaphum